Der Mayar ist ein als Munro eingestufter, 928 Meter hoher Berg in Schottland. Die Bedeutung des Namens ist unsicher, eine Vermutung ist, dass er vom gälischen magh ard abgeleitet ist, was in etwa mit hohe Ebene übersetzt werden kann. Er liegt in der Council Area Angus am Südrand der Grampian Mountains etwa 30 Kilometer südlich von Ballater und gut 35 Kilometer nordwestlich von Forfar auf dem südöstlichen Ausläufer des Hochplateaus zwischen den Bergen östlich des Cairnwell Pass und dem Plateau der White Mounth rund um den Lochnagar.

Südwestlich des Glen Doll, eines Nebentals des vom South Esk durchflossenen Glen Clova, und am nördlichen Talschluss des südwestlich parallel Glen Clova verlaufenden Glen Prosen liegend, ist der Mayar aus Richtung Nordwesten kommend kaum als Gipfel zu bemerken. Er hebt sich keine hundert Meter vom nordwestlich anschließenden moorigen und weiten Hochplateau ab, das ein teils bis zu zwei Kilometer breiter Ausläufer der White Mounth ist. Nur von Süden, aus dem Glen Prosen, ist der Mayar ein klar erkennbarer breiter Kegel, dessen kurzer Südgrat auch einige felsige Partien aufweist. Nach Norden und Osten fällt der Mayar zunächst ebenfalls flach mit breiten grasigen Hängen ab, etwa ein Kilometer nordöstlich des durch einen Cairn markierten Gipfels geht der Gipfel jedoch mit bis zu 200 Meter hohen steilen, felsdurchsetzten Wänden in zwei parallele Corries oberhalb des Glen Doll ab. Das nördliche der beiden, das Corrie Fee, ist als National Nature Reserve ausgewiesen. Nach Osten schließt sich ein gut 800 Meter hoher Sattel mit dem Übergang zum östlich benachbarten, 947 Meter hohen Munro Driesh an. Etwa auf halber Strecke zwischen dem Gipfel und dem Sattel zweigt mit dem Shank of Drumwhallo ein nach Süden führender Grat ab. Kurz vor dem Sattel läuft ein weiterer Grat nach Nordosten, der Shank of Drumfollow, der zugleich das zweite der Corries auf der Nordostseite, das Corrie Sharroch, nach Osten abschließt.

Die beiden üblichen Zustiege auf den Mayar beginnen am Ende der Fahrstraße im Glen Clova bei der Glendoll Lodge. Von dort führt der Weg entweder entlang der Nordflanke des Driesh in das Corrie Kilbo und weiter über den Shank of Drumfollow bis in den Sattel zwischen den beiden Munros und dann nach Westen zum Gipfel. Die meisten Munro-Bagger kombinieren beide Gipfel und besteigen vom Sattel ausgehend auch den Driesh. Alternativ kann der Mayar ab der Glendoll Lodge auch durch das Glen Doll und das Corrie Fee bestiegen werden. Weitere Zustiegsmöglichkeiten, die aber längere Anmärsche erfordern, bestehen aus dem südlich liegenden Glen Prosen.

Weblinks 

 Der Mayar auf munromagic.com (englisch)
 Der Mayar auf walkhighlands.co.uk (englisch)
 Hill Bagging – the online version of the Database of British and Irish Hills: Mayar (englisch)

Einzelnachweise 

Munro (Berg)